В данном списке представлено сравнение устройств, работающих под управлением операционных систем семейства Symbian.

S60 

S60 (ранее, Series 60) — программная платформа, на базе Symbian OS, разработанная компанией Nokia.

См. также 
Сравнение устройств с Android

Примечания

Ссылки 
Phone Finder на сайте GSMArena — список устройств под управлением ОС Symbian

Сравнительные списки
Списки:Техника